Berga socken kan avse:
Berga socken, Småland
Berga socken, Västergötland